Batalla de Montjuïc (1641), durant la Guerra dels Segadors
 Batalla de Montjuïc (1705), durant la Guerra de Successió Espanyola